Il doppio del Madrid Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti contro Jonas Björkman e Kevin Ullyett.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski hanno battuto in finale 6–4, 6–2, Mahesh Bhupathi e Mark Knowles.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (finale)

  Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (semifinale) 
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti di finale) 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (campioni) 
  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Madrid Masters 2008
ATP Tour 2008